Frohnsdorf steht für:

 Frohnsdorf (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Frohnsdorf (Treuenbrietzen), Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Frohndorf
 Frohsdorf
 Fohnsdorf